Due fratelli – opera di Pablo Picasso
Due fratelli – film del 2004 di Jean-Jacques Annaud
Jesse & Lester, due fratelli in un posto chiamato Trinità – film del 1972 spesso indicato semplicemente come "Due fratelli"
Due fratelli – miniserie televisiva di Alberto Lattuada
Due Fratelli – coppia di scogli situati lungo la costa nord-orientale di Siracusa in Italia